Leopold I d'Àustria (1290, Viena - 1326, Estrasburg), Duc d'Àustria i d'Estíria junt al seu germà Frederic I el Bell 
 Leopold I del Sacre Imperi Romanogermànic (Viena, 1640 - 1705), emperador del Sacre Imperi Romà, arxiduc d'Àustria, rei d'Hongria i de Bohèmia
 Leopold I de Bèlgica (Coburg 1798 - Brussel·les, 1865), príncep saxó, primer rei dels belgues (1831 -65) 
 Leopold I de Lorena, (Innsbruck, 1679 - Lunéville, 1729), duc de Lorena